Sergej Dovlatov, een Russisch schrijver
Dovlatov (film), een biografische film over de schrijver uit 2018, geregisseerd door Aleksej Aleksejvitsj German